Kućanec je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Sesvete.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 179 stanovnika te 56 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 228 stanovnika.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu